Versöhnungstag steht für:

 Jom Kippur im Judentum
 Sonntag vor der Fastenzeit im orthodoxen Christentum 
 Versöhnungstag (Südafrika), Feiertag in Südafrika